Acrotylus može označavati:
 Acrotylus (Plantae) J.Agardh, 1849, rod crvenih algi iz porodice  Acrotylaceae
 Acrotylus (Animalia) Fieber, 1853, rod kukaca iz porodice Acrididae